НФЛ в сезоне 1935 — стал 16-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Детройт Лайонс — Нью-Йорк Джайентс 26:7

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1935.pdf Сезон 1935 года в деталях]

Сезоны НФЛ